Latinský výraz tintin(n)abulum, jehož původní význam je „zvonek“, „rolnička“ apod., označuje:

 rolničky či zvonkohru připevněnou na bidle, která se používá při náboženských procesích a také při římskokatolické liturgii, viz tintinabulum (liturgie)
 zvonkohru služící jako domovní zvonek připevněný u dveří antických domů, viz tintinabulum (antika)